Gabela kan syfta på följande platser:

Angola 

 Gabela (ort i Angola), Cuanza Sul,

Bosnien och Hercegovina 

 Gabela (Bosnien och Hercegovina), 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar